Hololeprus är ett släkte av skalbaggar. Hololeprus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Hololeprus